Harvey je priimek več oseb:
 Charles Offley Harvey, britanski general
 Doug Harvey, kanadski hokejist
 Frederick Maurice Watson Harvey, kanadski general
 George Alfred Duncan Harvey, britanski general
 PJ Harvey, britanska glasbenica
 William Harvey, angleški zdravnik, fiziolog in anatom